Козли могу бити:

 Козли (Лоуни), насељено мјесто у округу Лоуни, Устечки крај, Чешка Република
 Козли (Чешка Липа), насељено мјесто у округу Чешка Липа, Либеречки крај, Чешка Република